Liste des 105 communes de la province de Séville dans la communauté autonome d'Andalousie (Espagne).

Voir aussi

Sources 
 Instituto Nacional de Estadistica

Articles connexes 
 Liste des communes d'Espagne
 Comarques de la province de Séville

Seville
Liste en rapport avec l'Andalousie